Harry Hooper (1887–1974) amerikai baseballjátékos
 Harry Hooper (1900–1963) angol labdarúgó (Leicester City, Southampton, Queens Park Rangers)
 Harry Hooper (1910–1970) angol labdarúgó (Sheffield United)
 Harry Hooper (1933–2020) angol labdarúgó (West Ham United, Wolverhampton Wanderers, Birmingham City, Sunderland)
 Harry Hooper (1986) angol krikettjátékos